Verzögerungsstrecke bezeichnet
 in der Elektronik ein Bauteil zur Veränderung der Signallaufzeiten
 eine historische Datenspeicher-Technologie
 im Verkehrswesen den Hauptbestandteil eines Abbiegefahrstreifens